Good peut désigner :

Patronyme 

 Adolphus Clemens Good (1856-1894), un missionnaire et naturaliste américain ;
 Arthur Good (1853-1928), dit Tom Tit, ingénieur vulgarisateur français, auteur de La Science amusante ;
 Ernst Good (1950- ), skieur alpin suisse ;
 Irving John Good (1916-2009), statisticien britannique ;
 James William Good (1866-1929), homme politique américain ;
 Jasper Good (1996-), coureur américain du combiné nordique ;
 Jonathan Good, dit Jon Moxley (1985-), catcheur américain ;
 Lynn Good (19??- ), dirigeante d'entreprise américaine ;
 Matthew Good (1971- ), guitariste, chanteur et compositeur canadien ;
 Meagan Good (1981- ), actrice américaine ;
 Mary Lowe Good (1931-2019), chimiste américaine ;
 Nicole Good (1998- ), skieuse alpine suisse ;
 Sandra Good (1944- ), membre de la famille Manson ;
 Sarah Good (1653-1692), femme américaine accusée de sorcellerie.

Titre 

 Good, un film germano-britannique réalisé par Vicente Amorim ;
 Good, le premier album du groupe Morphine ;
Good, un long métrage documentaire sur le musicien Rodolphe Burger, réalisé par Patrick Mario Bernard (2018).

Patronyme anglais